David Walker – abolizionista
 David Walker – astronauta statunitense
 David Walker – canottiere britannico
 David Walker (n. 1993) – cestista statunitense
 David Walker – costumista britannico
 David Walker (...-1820) -- politico statunitense del Kentucky

Pagine correlate 
Dave Walker